TPT puede referirse a:
 TPT (Software), Time Partition Testing: metodología de pruebas sistemática basada en modelos para pruebas de software automáticas y para la verificación de sistemas de control embebidos; o
 Tiempo de Tromboplastina Parcial Activada, examen que mide la capacidad de la sangre para coagular.